Mariëndal (Den Helder) - park in Den Helder
 Mariendal (parochie) - parochie in Denemarken
 Abdij Mariëndal - zie Abdij van Mariënrode